Киниод II () — король пиктов в 842 году.

Биография 
Сын Вурада и брат Дреста X. В «Хронике пиктов» он упоминается как Кинет. Был королём пиктов недолгое время.

Литература 
 

Умершие в 842 году
Короли пиктов IX века